ODG est un sigle qui désigne :
.odg, une extension des dessins OpenDocument, un format de fichier standardisé pour la bureautique.
Organisme de défense et de gestion, un organisme qui a pour fonction, en France, de rédiger le cahier des charges d'un produit sous signe officiel d'identification de la qualité.
 Observatoire de la discrimination génétique, un réseau international de chercheurs.